Gustiana — род чешуекрылых из подсемейства совок-пядениц.

Описание 
Щупики длинные, прямые. Второй членик щупалец свержу у основания окаймлен, третий членик перевёрнут. Усики реснитчато опушенные. Ноги гладкие. Внешний край крыльев угловатый. Размах крыльев около 30 мм.

Классификация 
В составе рода два вида:

 
 = 
 = 
 =

Распространение 
Представители рода встречаются в Парагвае и Бразилии

Примечания

Ссылки 
 Natural History Museum Lepidoptera genus database

Совки-пяденицы
Роды чешуекрылых